Firoud ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Firoud (1921–2007), algerisch-französischer Fußballspieler
 Kader Firoud (1919–2005), algerisch-französischer Fußballspieler - und trainer